Берту́ () — фамилия французского происхождения.

 Берту, Ив (1861—1933) — французско-бретонский писатель и поэт (бард).
  (1804−1891) — французский писатель.
 Берту, Фердинанд (1727—1807) — французский изобретатель и часовщик.

См. также 
 Ал Берту
 Сан-Берту

Примечания